Главни чланак: Отворено првенство Аустралије у тенису 1980.

Брајан Тичер је освојио турнир. У финалу је победио Кима Ворика резултатом 7-5, 7-6, 6-2.

Носиоци

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Аустралије у тенису 1980.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
Тенис 1980.